Districte de Purnia o Purniah, divisió administrativa de Bihar
 Purnia o Purniah, ciutat de Bihar, capital del districte del seu nom